Hochheim am Main – città tedesca
 Hochheim – frazione del comune tedesco di Nessetal
 Hochheim – centro abitato del Texas
 Höchheim – comune tedesco